Il doppio maachile del torneo di tennis Queensland Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Matt Anger e Kelly Evernden che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Wally Masur 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Scott Davis /  Robert Seguso (semifinali)
 John Fitzgerald /  Paul McNamee (primo turno)

 Peter Doohan /  Sam Giammalva Jr. (primo turno)
 Gary Muller /  Tim Pawsat (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Queensland Open 1987